«Динамо» — российский футбольный клуб из г. Михайловка, Волгоградская область.

История клуба 
Клуб основан не позднее 1991 года.

В 1995—1997 годах выступал на профессиональном уровне в третьей лиге России. В 1995 году занял 14-е место в зональном турнире, в 1996 году — 13-е, в 1997 году — 12-е. В Кубке России участвовал в двух кампаниях (1996/97 и 1997/98), оба раза доходил до стадии 1/64 финала.

В 1997 году выступал под названием «Ротор-2» и был одним из фарм-клубов волгоградского «Ротора», в той же зоне третьей лиги играл ещё один фарм-клуб волгоградцев, «Ротор-Д».

По окончании сезона 1997 года был расформирован. Многие игроки клуба продолжили карьеру в местных клубах «Спартак» и «Цементник».

Названия 
 1991—1996: Динамо (Михайловка)
 1997: Ротор-2 (Михайловка)

Тренеры 
 Попков, Сергей Николаевич (1995)
 Андреев Сергей Сергеевич (1996—1997)

Известные игроки 
В список включаются игроки профессионального состава (1995—1997), соответствующие критериям ВП:ФУТ
 Орлов, Сергей Павлович
 Рашевский, Сергей Александрович
 Селин, Алексей Иванович
 Сидоренко, Олег Николаевич
 Соловьёв, Денис Владимирович

См. также 
 Михайловка (футбольный клуб)

Ссылки 
 Информация на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Волгоградской области